Архиепископ Пимен (в миру Павел Михайлович Воят; 25 июня 1985, село Анновка, Корецкий район, Ровенская область) — епископ Украинской православной церкви (Московского патриархата), епископ Ровенский и Острожский.

Биография 
Родился 25 июня 1985 года в селе Анновка Корецкого района Ровенской области в крестьянской семье. В 1991—2002 годах учился в общеобразовательной школе I—III ступеней в селе Копитов Корецкого района Ровенской области.

В 2002—2006 годах учился в Киевской духовной семинарии, в 2006—2010 годах ― в Киевской духовной академии (КДА).

С сентября 2010 года преподавал в Киевских духовных школах. В ноябре того же года назначен дежурным помощником проректора по воспитательной работе. В 2013 году окончил Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова.

25 апреля 2013 года ректором Киевской духовной академии митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием (Паканичем) пострижен в монашество с именем Пимен в честь выпускника КДА священномученика Пимена (Белоликова), епископа Семиреченского.

28 апреля 2013 года на Соборной площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры митрополитом Киевским и всея Украины Владимиром (Сабоданом) был рукоположён в сан иеродиакона, 6 мая митрополитом Бориспольским Антонием (Паканичем) — в сан иеромонаха, 15 июня на площади перед академическим храмом Рождества Пресвятой Богородицы Киево-Печерской лавры митрополитом Киевским и всея Украины Владимиром (Сабоданом) награждён правом ношения наперсного креста.

8 января 2014 года в академическом храме Рождества Пресвятой Богородицы в Киеве митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием (Паканичем) награждён правом ношения креста с украшениями.

9 ноября 2015 года в Успенском соборе Киево-Печерской лавры митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием возведён в сан архимандрита.

С 2016 по 2018 год исполнял послушание благочинного храма Рождества Пресвятой Богородицы Киевской духовной академии.

Архиерейское служение 
14 марта 2018 года решением Священного синода Украинской православной церкви избран епископом Дубенским, викарием Ровенской епархии. 23 марта в храме Рождества Пресвятой Богородицы Киевской духовной академии состоялось его наречение во епископа. 25 марта в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Киево-Печерской лавры состоялась его архиерейская хиротония, которую совершили митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский), Павел (Лебедь), митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич), митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких), митрополит Ровенский и Острожский Варфоломей (Ващук), архиепископ Бучанский Пантелеимон (Бащук), архиепископ Уманский и Звенигородский Пантелеимон (Луговой), архиепископ Северодонецкий и Старобельский Никодим (Барановский), архиепископ Боярский Феодосий (Снигирёв), архиепископ Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря), епископ Бородянский Варсонофий (Столяр), епископ Фастовский Дамиан (Давыдов), епископ Гостомельский Тихон (Софийчук), епископ Барышевский Виктор (Коцаба), епископ Белогородский Сильвестр (Стойчев) и епископ Ладыжинский Сергий (Аницой).

16 сентября 2021 года был назначен временно управляющим Ровенской епархией в связи с кончиной митрополита Ровенского и Острожского Варфоломея, 16 ноября назначен управляющим Ровенской епархией.

17 августа 2022 года Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием возведен в сан архиепископа.

Примечания 

Епископы Ровенские
Выпускники Киевской духовной семинарии
Выпускники Киевской духовной академии
Архимандриты Киево-Печерской лавры